Kramat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 112,40), 
 Kelurahan Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,21, long 113,41), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,25, long 109,45), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 109,32), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,81, long 110,85), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,09, long 110,81), 
 Kelurahan Kramat (administrativ by i Indonesien, Jakarta), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,05, long 112,65), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,06), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 109,37), 
 Kecamatan Kramat, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,74), 
 Desa Kramat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 109,21), 

Robotskapade Indonesienförgreningar